Nogata peut désigner:

 Nōgata, ville située dans la préfecture de Fukuoka, sur l'île de Kyūshū, au Japon.
 Nogata (Tokyo), un quartier de l'arrondissement spécial de Tōkyō Nakano.

Homonymie de toponyme